Стивенс има више значења:
 Округ Стивенс (Џорџија)
 Округ Стивенс (Вашингтон)
 Округ Стивенс (Канзас)
 Округ Стивенс (Минесота)
 Округ Стивенс (Оклахома)
 Округ Стивенс (Тексас)
 Стивенс (Пенсилванија)
 Стивенс (Арканзас)